Куроедово — село в Николаевском районе Ульяновской области России. Входит в состав Сухотерешанского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-западной части Ульяновской области, в лесостепной зоне, в пределах Приволжской возвышенности, к югу от автотрассы , на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к юго-востоку от Николаевки, административного центра района. Абсолютная высота — 136 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха — 10 °С. Cредняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 19,2 °C (абсолютный максимум — 41 °C); самого холодного (января) — −13,3 °C (абсолютный минимум — −48 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 202 дня. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 455—530 мм, из которых большая часть выпадает в период с апреля по сентябрь. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 128 дней.
Часовой пояс

История 
15 апреля 1701 года, по речке Ардовати, были отведены земли Куроедову «со товарищи». 

В 1740 году из Куроедово выделилось село Прасковьино. 

В 1780 году было создано Симбирское наместничество и село Николаевское Куроедово тож, при ключе, помещичьих крестьян, черкас живущих своими дворами, в том же селе под названием Пороги помещичьих крестьян, перешло из Симбирского уезда в Канадейский уезд.  

В 1793—1850 годах селом владел Иван Константинович Куроедов. Так же в эти же годы селом Куроедово и деревней Акуловкой владел Д. М. Нарышкин, часть земель по купчей перешла военному советнику Д. Ф. Смирнову, от него А. А. Голиховой. При селе Куроедово находились усадьбы и хутора Кузьминой, Рождествина, Ерофеевых и других местных землевладельцев. 

В 1859 году село Куроедово (Порог), влево от дороги в г. Кузнецк и вправо от дороги в г. Симбирск, во 2-м стане Сызранского уезда Симбирская губерния. 

В 1885 году прихожанами был построен новый деревянный храм. Престолов в нём два: главный (холодный) — во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (теплый) — во имя Архистратига Божьего Михаила.  

В 1913 году в селе Куроедово (Пороги) было 67 дворов, 375 жителей, деревянная Николаевская церковь (сохранилась), церковно-приходская школа (с 1894 года).

В 1930 году был организован колхоз им. Чапаева. В результате объединения в него вошли колхоз «Пролетарский борец» (д. Акуловка) и колхоз им. Ворошилова (д. Варваровка).

В 1969 году в колхозе был построен машинный двор, гараж  на 5 автомашин, столовая, проведён водопровод. В 1971 году началось строительство животноводческого комплекса.

В 1988 году колхоз переходит на коллективный подряд, а с 1 марта 1989 года — на полный хозрасчёт.

В феврале 1992 года было принято решение о реорганизации колхоза в кооператив. С 1993 года колхоз им. Чапаева становится кооперативным хозяйством.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 71 % из 388 чел.

 13 декабря 1868 года в селе родился Керенский, Владимир Александрович — историк церкви и богослов, специалист в области сравнительного богословия; доктор богословия, профессор Казанской духовной академии и Казанского университета. Двоюродный брат А. Ф. Керенского.

Достопримечательности 

 9 мая 1973 года в селе открыт памятник погибшим землякам.

Литература 

 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I-XV, стр. 1-295: 240 pdf pages
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Примечания 

Населённые пункты Николаевского района (Ульяновская область)